Ami Assaf (1903-1963), homme politique israélien.
 Christian Assaf (1972-), homme politique français.
 Ibrahim Assaf, diplomate Libanais.
 Mohammed Assaf (1989-), chanteur palestinien.
 Rani Assaf (1974-), directeur technique et responsable du réseau de la société Free.
 Samir Assaf (1960-), homme d'affaires franco-libanais.